Hyaenodonta — отряд вымерших гиперплотоядных плацентарных млекопитающих. Изначально эта группа классифицировалась как часть отряда креодонтов (Creodonta).

Гиенодонты могли развиться в Африке в палеоцене. Отличались от хищных тем, что они заменяли свои молочные зубы медленнее.

Классификация 
Классификация по работе Solé и коллег (2015):

 Семейство Proviverridae
 Род Allopterodon
 Род Arfia
 Род Boualitomus
 Род Cynohyaenodon
 Род Eurotherium
 Род Indohyaenodon
 Род Kyawdawia
 Род Leonhardtina
 Род Masrasector
 Род Paracynohyaenodon
 Род Paratritemnodon
 Род Prodissopsalis
 Род Prototomus
 Род Proviverra 
 Род Sinopa [syn. Stypolophus, Triacodon]
 Род Tinerhodon
 Семейство Limnocyonidae
 Род Iridodon
 Род Limnocyon [syn. Telmatocyon]
 Род Oxyaenodon
 Род Prolimnocyon

 Семейство Hyaenodontidae
 Род Thinocyon
 Род Hyaenodon
 Род Metapterodon
 Род Neoparapterodon
 Род Pyrocyon
 Семейство Hyainailouridae
 Подсемейство Apterodontinae
 Род Anasinopa
 Род Apterodon [syn. Dasyurodon]
 Род Buhakia
 Род Dissopsalis
 Род Francotherium
 Род Simbakubwa
 Подcмейство Hyainailourinae
 Род Hemipsalodon
 Род Paroxyaena
 Род Pterodon
 Род Akhnatenavus
 Род Leakitherium
 Род Isohyaenodon
 Род Hyainailurus [syn. Sivapterodon]
 Род Megistotherium
 Род Metasinopa

 Incertae sedis
 Род Acarictis
 Род Alienetherium
 Род Consobrinus
 Род Galecyon
 Род Gazinocyon
 Род Geiselotherium
 Род Hyaenodontipus
 Род Imperatoria
 Род Ischnognathus
 Род Orienspterodon
 Род Oxyaenoides
 Род Paenoxyaenoides
 Род Parapterodon
 Род Paravagula
 Род Praecodens
 Род Prolaena
 Род Propterodon
 Род Proviverroides
 Род Quasiapterodon
 Род Quercitherium
 Род Schizophagus
 Род Teratodon
 Род Thereutherium
 Род Tritemnodon
 Род Yarshea

Примечания

Литература 
 
  

 
†